De Coppa Italia 2007–2008 was de 60ste editie van de strijd om de Italiaanse voetbalbeker. In totaal deden 42 clubteams mee. Dit knock-outtoernooi begon op 14 augustus 2007 en eindigde op zaterdag 24 mei 2008 met de finale in het Stadio Olimpico in Rome onder leiding van scheidsrechter Emidio Morganti. De beker ging voor de negende keer in de clubgeschiedenis naar AS Roma, dat in de eindstrijd Internazionale met 2–1 versloeg door goals van Philippe Mexès en Simone Perrotta.

Schema

Finale

Zie ook
 Serie A 2007/08
 Serie B 2007/08

Bekervoetbal 2007/08
2008